Almanya (türkisch für Deutschland) bezeichnet
 Almanya – Willkommen in Deutschland, deutscher Spielfilm von 2011
 Almanya Almanya, eine Erzählung und einen gleichnamigen Erzählband des türkischen Autors Nevzat Üstün

Siehe auch:
 Almanya acı vatan, ein Lied türkischer Migranten in Deutschland
 Alemannia